

Кендала — село, Келеський район, Туркестанська область
 Кендала — село, Талгарський район, Алматинська область
 Кендала — село, Шалкарський район, Актюбинська область